Список лидеров Гоминьдана с 24 ноября 1894 года.

Список общественных руководителей (1894-1905)

Список премьер-министров (1905-1925)

Список президентов (1925-1975)

Список председателей (с 1975)

Список почётный председателей (с 2005)